17-е Боливарианские игры проходили с 16 по 30 ноября 2013 года в Трухильо (Перу). В соревнованиях приняли участие 4380 спортсменов из 11 стран.
В этих играх дебютировали спортсмены из Чили, Доминиканской Республики, Сальвадора, Гватемалы и Парагвая

Спортивные сооружения 
 Спортивный комплекс Мансиче
 Стадион Мансиче. Здесь прошло открытие Боливарианских игр в ноябре 2013 года, он расположен в историческом центре города Трухильо.
 Колисео Гран Чиму, расположен недалеко от стадиона Мансиче в спортивном комплексе Мансиче.
 Спортивный комплекс Чикаго
 Гилдемеистер — плавательный бассейн
 Уанчако — Спортивный Центр
 Ла Эсперанса — спортивный центр

Страны-участницы 

  (355)
 ** (388)
  (514)
 ** (232)
  (578)
 ** (135)

 ** (380)
  (111)
 ** (103)
  (Принимающая страна) (795)
  (789)

В скобках — количество участников от тои или иной страны на играх. 
** — дебютирующие страны на Боливарианских играх

Виды спорта 
Во время игр была разыграна 561 медаль высшей пробы в 44 дисциплинах. Эти игры были первыми, в которых дебютировал регби. Цифры в скобках указывают на число комплектов наград, разыгранных в каждом виде спорта.

Расписание

Итоги Игр

Ссылки 
 Официальный сайт игр
 Календарь игр
 Общий медальный зачёт игр
 Трухильо 2013 года
 Боливарианские игры, Трухильо 2013 (исп.)
 Описания 11 стран-участниц Боливарианских игр 2013 (исп.)
 Трухильо: Построены спортивные арены для Боливарианских игр

2013
Международные спортивные соревнования в Перу
Ноябрь 2013 года
Спорт в Перу в 2013 году
Спорт в Трухильо